Makemake kan avse:

 Makemake (mytologi) – en skapelsegud i mytologi på Påskön i Stilla havet
 Makemake (dvärgplanet) –  den tredje största kända dvärgplaneten i Solsystemet
 Make Make – en låt av Mike Oldfield på albumet Heaven's Open.